Mondet ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Ferdinand de Mondet (1748–1819), österreichischer General in der Zeit der Koalitionskriege
 Maurice Armand Mondet (vor 1918–nach 1927), Filmregisseur

Mondet ist ferner eine Rotweinsorte: 
 Mondet (Rebsorte)